Соревнования по биатлону в индивидуальной гонке среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1994 года прошли 20 февраля. На старт вышли 70 спортсменов. За каждый промах начислялась минута штрафного времени. Стрельба на 4 рубежах велась в порядке «лёжа—стоя—лёжа—стоя».

Олимпийский чемпион 1992 года на этой дистанции Евгений Редькин выступал и в Лиллехаммере, но занял лишь 53-е место. Эти две гонки стали единственными в карьере Редькина на Олимпийских играх.

Фаворитами считались немцы Франк Лук, сводный брат Лука Свен Фишер, Марк Кирхнер, россияне Сергей Тарасов, Сергей Чепиков, чемпион мира 1993 года в этой дисциплине итальянец Андреас Зингерле.

После второй стрельбы лидировал олимпийский чемпион 1992 года в эстафете немец Йенс Штайниген. На 30 секунд от него отставал швейцарец Жан-Марк Шабло, третьим в 14 секундах за Шабло шёл белорус Александр Попов. Третью стрельбу и Шабло, и Штайниген провалили, сделав по 2 промаха. В лидеры вышел Франк Лук, лишь 2 секунды уступал Луку Кирхнер, третье место в 20 секундах за Кирхнером делили Попов и украинец Тарас Дольный. На пятое место поднялся Фишер, шестым неожиданно шёл эстонец Айво Удрас, Тарасов был только седьмым. На последнем рубеже Лук промахнулся 1 раз, а Кирхнер — дважды. Тарасов отстрелял чисто и вышел в лидеры в 1,5 секундах впереди Фишера. Третьим шёл Попов, проигрывая 7,8 сек Тарасову, Лук проигрывал Тарасову 26 секунд. На финише Лук ускорился и обошёл Фишера и Попова, но проиграл Тарасову 3,4 секунды. Тарасов принёс России первое в истории олимпийское золото в биатлоне. В итоге по чистому времени без учёта штрафных кругов Тарасов и Лук показали два первых результата, что и позволило им, несмотря на 3 промаха у каждого, занять первые 2 места. Третья скорость прохождения дистанции была у Чепикова, но 5 промахов отбросили россиянина на 8-е место. Кирхнер показал 4-е «чистое» время, а австриец Людвиг Гредлер — пятое.

Можно отметить 10-е место 40-летнего австрийца Альфреда Эдера, не допустившего ни одного промаха. Эдер участвовал в шестой подряд зимней Олимпиаде (1976—1994), став первым в истории биатлонистом, добившимся этого. Примечательно, что это 10-е место стало для старейшего участника турнира биатлонистов в Лиллехаммере высшим в карьере в личных гонках на Олимпийских играх. Кроме Эдера лишь двое из 70 спортсменов отстреляли «на ноль»: Александр Попов (4-е место) и Роман Звонков с Украины (14-е место).

Также обращает на себя внимание очень неудачное выступление хозяев-норвежцев: если Сюльфест Глимсдал занял с 3 промахами 9-е место, то остальные провалились. 20-летний дебютант Уле-Эйнар Бьёрндален показал 36-й результат (4 промаха), 24-летний Халвар Ханеволд занял 46-е место (4 промаха), а обладатель Кубка мира в сезоне 1991/92 Йон Оге Тюллум с 3 промахами оказался на 52-м месте.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Biathlon at the 1994 Lillehammer Winter Games:Men's 20 kilometres 
 Фото призёров по результатам индивидуальной гонки биатлонистов на Олимпийских играх 1994 года — РИА Новости